Arthrorhabdus är ett släkte av mångfotingar. Arthrorhabdus ingår i familjen Scolopendridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skolopendrar
Arthrorhabdus